«Как полюбить соседку» () — американский кинофильм в жанре комедия. Фильм был снят по заказу телеканала «Hallmark». В России был показан по русской версии телеканала «Hallmark».
Не рекомендуется детям до 16 лет.

Сюжет 
Тереза Коннолли возвращается домой в солнечный Лос-Анджелес, распрощавшись с тихим Северо-западом. Она поселяется в квартире вместе со своей бывшей университетской соседкой по комнате Энджелой. Тереза начинает новую жизнь.

В ролях

Ссылки 
 Страница фильма на nl.hallmarkchannel.tv

Кинокомедии США
Кинокомедии 2006 года
Фильмы телеканала Hallmark
Фильмы на английском языке
Фильмы Армана Мастроянни
Фильмы США 2006 года